Louise de Bourbon-Siciles (1773-1802)
 Louise de Bourbon-Siciles (1804-1844)